Kuusalu (gemeente), een gemeente in Estland
 Kuusalu (vlek), een grotere plaats in Estland, gemeente Kuusalu
 Kuusalu (dorp), een kleinere plaats in Estland, gemeente Kuusalu